La League of American Football 2018 è la 19ª edizione del campionato di football americano di primo livello, organizzato dalla FAFR.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata e recuperi

10ª giornata

11ª giornata

12ª giornata e recuperi

13ª giornata e recuperi

Recuperi 4

Classifica
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte, P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

LAF Ural

LAF Center

Playoff

Tabellone

Primo turno

Finale 3º - 4º posto Coppa delle Regioni

Finale Coppa delle Regioni

Semifinali

XIX Russkij Bowl

XIX Russkij Bowl

Verdetti 
   Campioni della Russia 2018
  Vincitori della Coppa delle Regioni 2018

Note

Voci correlate 
Campionato russo di football americano

Collegamenti esterni 
 
 
 

 2018